Ристори — итальянская фамилия.
 Ристори, Аделаида (1822—1906) — итальянская актриса.
 Ристори, Павел Осипович (1821—1895) — российский генерал-лейтенант.